Мероитские иероглифы () — блок стандарта Юникод. Содержит древние иероглифы мероитского письма для мероитского египетского языка.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания